Die Internationale Eishockey-Föderation veranstaltete im Jahre 1997 die 61. Eishockey-Weltmeisterschaften.

Turniere im Überblick 
Die 61. Weltmeisterschaft der Herren fand an folgenden Orten und zu folgenden Zeiten statt:
 A-Weltmeisterschaft: 26. April bis 14. Mai in Helsinki, Tampere und Turku (Finnland)
 B-Weltmeisterschaft: 12. April bis 21. April in Kattowitz (Polen)
 C-Weltmeisterschaft: 22. März bis 28. März in Tallinn und Kohtla-Järve (Estland)
 D-Weltmeisterschaft: 22. März bis 28. März in Canillo (Andorra)
 E-Weltmeisterschaft: 19. Februar bis 24. Februar in Ankara (Türkei)

Insgesamt nahmen 39 Mannschaften an diesen Weltmeisterschaften teil.

Die 21. Weltmeisterschaft der U20-Junioren fand an folgenden Orten statt:
 Junioren-A-Weltmeisterschaft: 26. Dezember 1996 bis 5. Januar 1997 in Genf und Morges (Schweiz)
 Junioren-B-Weltmeisterschaft: 27. Dezember 1996 bis 5. Januar 1997 in Kiew (Ukraine)
 Junioren-C-Weltmeisterschaft: 30. Dezember 1996 bis 3. Januar 1997 in Bukarest (Rumänien)
 Junioren-D-Weltmeisterschaft: 30. Dezember 1996 bis 3. Januar 1997 in Sofia (Bulgarien).

Insgesamt nahmen 34 Mannschaften an diesen Junioren-Weltmeisterschaften teil. 

Die 4. Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 31. März bis 6. April 1997 in Kitchener in Kanada ausgetragen. Erneut nahmen acht Mannschaften am Turnier teil.

Weltmeisterschaft